Patton pode se referir a:

Pessoas
George S. Patton, general dos Estados Unidos.
James L. Patton, mastozoólogo dos Estados Unidos.

Localidades
Patton (Pensilvânia)

Outros
Patton, filme biográfico estado-unidense de 1970 dirigido por Franklin J. Schaffner.
M47 Patton, tipo de tanque estado-unidense - M47, M48 e M60.

Desambiguação